Лучиньяно () — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Ареццо.

Население составляет 3468 человек (2008 г.), плотность населения составляет 79 чел./км². Занимает площадь 45 км². Почтовый индекс — 52046. Телефонный код — 0575.

В Лучиньяно происходит действие фильма «Копия верна» режиссёра Аббаса Киаростами.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.lucignano.ar.it/

Галерея

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики